Belgrave ist der Name folgender Orte:
 Belgrave (Victoria), ein Stadtteil des australischen Melbourne
 Belgrave (Cheshire), ein Ort in Cheshire, England
 Belgrave (Leicester), ein Verwaltungsbezirk von Leicester, England
 Château Belgrave, ein Weingut in Saint-Laurent-Médoc, Frankreich

Belgrave ist der Familienname folgender Personen:
 Elliot Belgrave (* 1931), barbadischer Richter und Politiker
 Marcus Belgrave (1936–2015), US-amerikanischer Jazzmusiker

Belgrave bezeichnet:
 Belgrave (Automarke), ehemalige britische Automarke